Теллес () — фамилия.
 Теллес, Алекс (род. 1992) — бразильский футболист, левый защитник.
 Лижия Фагундес Теллес (1923—2022) — бразильская писательница.